

Sciences et techniques 
 (26761) Stromboli est un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences humaines et sociales 
En histoire, deux batailles navales, qui eurent lieu au large de la Sicile pendant la guerre de Hollande, sont qualifiées de bataille du Stromboli :
 la première bataille du Stromboli () ;
 la seconde bataille du Stromboli ().

Culture et société 
 Stromboli est un film italien de Roberto Rossellini, avec Ingrid Bergman et Mario Vitale, sorti en 1950.
 Stromboli est une chanson du groupe Eldia, extraite de l'album Yayaya sorti en 2010.
 Stromboli est le marionnettiste dans le film Pinocchio (1940) de Walt Disney ; dans le conte original, ce personnage s'appelle Mangiafoco (Mangefeu en français).
 le stromboli est une spécialité culinaire dérivée de la pizza.

Toponyme 

 Stromboli, une île volcanique d'Italie ;
 le Stromboli, le volcan actif situé sur l'île du même nom.